Niemcy:
 Kandel – szczyt 
 Kandel – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim
 Kandel – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim

Osoby:
 Eric Kandel (ur. 1929) – amerykański neurobiolog austriackiego pochodzenia, laureat Nagrody Nobla z medycyny 2000
 Michael Kandel (ur. 1941) – amerykański slawista, tłumacz literatury polskiej na język angielski, pisarz science fiction

Zobacz też
 kandela (cd) – jednostka światłości źródła światła